Raiffeisen Суперлига 2008/2009 годов — 10-й сезон чемпионата Косова, проходивший с 30 августа 2008 года по 20 июня 2009 года.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Косова по футболу
Косово
Косово
2008 год в Косово
2009 год в Косово
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009